Le mot azawak peut désigner :

 l'Azawak ou Azawagh, un affluent fossile du fleuve Niger,
 l'Azawak, une race bovine commune au Mali et au Niger,
 l'Azawakh, une race de lévriers originaire du Mali et du Niger.